Turneul de tenis de la Wimbledon 2013 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la  All England Lawn Tennis and Croquet Club la Wimbledon, Londra, Regatul Unit. Turneul principal a început luni, 24 iunie 2013 și s-a încheiat duminică, 7 iulie 2013.

Campioni
Câștigătorul probei de simplu masculin a fost tenismenul britanic Andy Murray, care era situat pe locul doi în clasamentul ATP. Murray a câștigat al doilea titlu de Grand Slam și primul la Wimbledon. A devenit primul jucător britanic care a câștigat titlul de simplu masculin de la Wimbledon de la Fred Perry în 1936. A devenit, de asemenea, primul scoțian care a câștigat titlul de simplu masculin de la Wimbledon de la Harold Mahony în 1896.

Franțuzoaica cap de serie nr.15 Marion Bartoli a câștigat proba de simplu feminin. Ea a câștigat astfel primul ei titlul de Grand Slam. 

Perechea cap de serie nr.1 formată din gemenii americani Bob și Mike Bryan, a câștigat la dublu masculin. A fost al treilea lor titlu la Wimbledon și al 15-lea în general la dublu masculin. 

Pentru prima dată, dublu feminin a fost dominat de cuplul taiwanezo-chinez Hsieh Su-Wei și Peng Shuai. Ambele campioane au câștigat astfel primul lor titlu de Grand Slam la dublu feminin. 

Perechea canadiano-franceză Daniel Nestor și Kristina Mladenovic a câștigat la dublu mixt. Pentru amândoi a fost primul titlu la dublu mixt la Wimbledon iar pentru Nestor al treilea Grand Slam la această categorie.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Premii în bani
Premiile totale de la Wimbledon pentru 2013 au fost majorate cu 40%, la 22.560.000 de lire sterline (aproximativ 34 de milioane de dolari). Câștigătorii titlurilor de simplu masculin și feminin au câștigat 1,6 milioane de lire sterline, în creștere cu 450.000 de lire sterline față de anul trecut. În sezonul 2013, premiul în bani de la Wimbledon a fost cel mai mare dintre cele patru turnee de Grand Slam, în comparație cu 30 de milioane de dolari la Australian Open, 29 de milioane de dolari la French Open și 32 de milioane de dolari la US Open.

* per echipă

Note

Legături externe 
 

2013
Wimbledon